Příjmení Rozehnal nosí více různých osobností:

Alois Rozehnal (1906–1982) – právník, poválečný poslanec za ČSL, po roce 1948 v exilu
Aleš Rozehnal – více nositelů, viz rozcestník
Bedřich Rozehnal (1902–1984) – český architekt
Bedřich Rozehnal (politik) (1820–1876) – český novinář a politik, poslanec Moravského zemského sněmu
David Rozehnal (1980) – český fotbalista
Naděžda Rozehnalová (1955) – česká právnička a vysokoškolská pedagožka
Vladimír Rozehnal (1930) – český fotbalista